Mark Napier (1798-1879) – storico scozzese
Mark Francis Napier (1852-1919) – politico britannico
Mark Napier (1957) – hockeista su ghiaccio canadese
Mark Napier (1961) – artista statunitense